

Patronymes 

 Saigō Takamori (1828-1877), samouraï ;
 Yasuo Takamori (1934-2016), footballeur.

Toponymes 
Takamori est un nom de commune au Japon :
 Takamori, bourg de la préfecture de Kumamoto ;
 Takamori, bourg de la préfecture de Nagano.